Airplane  kan avse:

Jefferson Airplane – det amerikanska rockbandet
Airplane (musikalbum) – ett musikalbum av den svenska gruppen Arvingarna
Airplane! – en amerikansk komedi från 1980, se Titta vi flyger
Airplane II: The Sequel – en amerikansk komedi från 1982, se Titta vi flyger ännu högre